Cidades dos Estados Unidos
 Rice (Minnesota)
 Rice (Texas)

Outros usos
Rice (banda) — japonesa

Desambiguações de topônimos